

Персоналии 
 Турба, Василий Петрович (1849—1888) — литератор, издатель иллюстрированных журналов.

Географические объекты 
 Турба — река в России, протекает в Тюменской области.
 Турба  — деревня в сельском поселение Кутарбитское, Тобольского района Тюменской области.
 Турба (Shad Milarzan) — деревня в Иране.
 Турба — город и супрефектура в Чаде.
 Турба — посёлок в Эстонии.
 Турба — тупиковая платформа Эстонских железных дорог.

Религия 
 Турба — религиозная принадлежность в шиитском направлении ислама.